John Howard — político australiano
John Howard (lutador) — lutador americano de artes marciais mistas
John Howard Dellinger — engenheiro de telecomunicações estadunidense
John Howard Northrop — químico estadunidense, Nobel de Química de 1946

Desambiguações de antropônimos